Lasserre (Ariège)
 Lasserre (Haute-Garonne)
 Lasserre (Lot-et-Garonne)
 Lasserre (Pyrénées-Atlantiques)
 Lasserre-de-Prouille, Aude
Personen
 Emilie Lasserre (1849-1927), Zwitserse feministe, pianiste en componiste

Achternaam